Cet article donne la liste des villes du Pérou de plus de .

Liste des villes par population décroissante 
Les statistiques de recensement des populations des villes sont celles des personnes vivant strictement dans les limites de la zone de chaque ville. Pour la population des régions métropolitaines, voir la liste des régions métropolitaines les plus peuplées du Pérou.

Références

Annexes

Sources

Liens externes 

 Institut National des Statistiques et de l'Informatique
 City Population

Perou
Villes
Villes